Бехтин — фамилия; имеет женскую форму Бехтина.
 Бехтин, Владимир Петрович (1923—1981) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Бехтин, Николай Васильевич (1896—1983) — советский инженер-строитель, с 1956 года президент Академии строительства и архитектуры СССР.

Бехтина 
 Бехтина, Наталья Павловна (род. 1938) — советская и российская журналистка и радиоведущая.